Досије икс је научно-фантастична серија која је емитована на каналу Фокс од 10. септембра 1993. до 21. марта 2018. године. Серија је била укинута после приказивања последње епизоде девете сезоне 19. маја 2002. године. Између пете и шесте сезоне је изашао филм Досије икс 19. јуна 1998. године, а 25. јула 2008. године изашао је филм Досије икс: Желим да верујем. Серија се 24. јануара 2016. године вратила у десету сезону чија је последња епизода емитована 22. фебруара исте године. Једанаеста сезона је премијерно емитована од 3. јануара до 21. марта 2018. године.

Серија Досије икс тренутно броји 11 сезона, 218 епизода и 2 филма.

Преглед

Епизоде

1. сезона (1993−94)

2. сезона (1994−95)

3. сезона (1995−96)

4. сезона (1996−97)

5. сезона (1997−98)

6. сезона (1998−99)

7. сезона (1999−00)

8. сезона (2000−01)

9. сезона (2001−02)

10. сезона (2016)

11. сезона (2018)

Филмови

Досије икс (1998)

Досије икс: Желим да верујем (2008)

Спољашње везе 
Досије икс
Досије икс

it:Episodi di X-Files (prima stagione)